ATP-toernooi van Amersfoort, een jaarlijks tennistoernooi in Amersfoort met als officiële naam Dutch Open.
Dutch Open (golf), een jaarlijks golftoernooi in Nederland.
Dutch Open (darts), een jaarlijks dartstoernooi in Nederland.
Dutch Open (snooker), een jaarlijks snookertoernooi in Nederland.
Dutch Open (tafeltennis), een jaarlijks tafeltennistoernooi in Nederland.
Dutch Open (badminton), jaarlijks internationaal badmintontoernooi in Nederland.
Open Nederlands Kampioenschap schaken, een jaarlijks schaaktoernooi in Nederland. 
Dutch Open (debatteren), een internationaal debattoernooi.